Hildebrandt est un patronyme qui peut désigner :

Patronyme 
 Adolf Matthias Hildebrandt (1844-1918), généalogiste, héraldiste et éditeur saxon
 Eduard Hildebrandt (1818-1868), peintre paysagiste allemand 
 Les Frères Hildebrandt artistes américains
 Friedrich Hildebrandt, (1898-1948), gouverneur allemand et criminel de guerre nazi
 Georg Friedrich Hildebrandt (1764-1816), pharmacien, chimiste et anatomiste allemand
 Johann Maria Hildebrandt (1847-1881), botaniste allemand
 Lukas von Hildebrandt (1668-1745), architecte autrichien
 Regine Hildebrandt (1941-2001), femme politique est-allemande
 Sarah Hildebrandt (1993-), lutteuse libre américaine
 Theodor Hildebrandt (1804-1874), peintre allemand
 Volker Hildebrandt (1953-), artiste numérique allemand

Voir aussi 
 Hildebrand
Patronyme allemand